Prionopetalum är ett släkte av mångfotingar. Prionopetalum ingår i familjen Odontopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Prionopetalum